Азими́ты, или опресночники (, от  — «без»; и ζύμη —  «закваска»; ) — у греков название западных христиан, по причине употребления ими опресноков (пресного хлеба) при таинстве евхаристии (причащения).

Тогда как католики называли греков ферментариями или празимитами — употреблявшими закваску, или прозимитами.

См. также 
 Прение Панагиота с Азимитом
 Спор об опресноках

Примечания

Ссылки 
 Азимиты // 
 
 

Западное христианство
Православное богословие
Евхаристия
Великий раскол